Ву́лиця Приро́дна (також Приро́дна ву́лиця) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Природна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Природна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Природна вулиця — вулиця в місті Звягель, Житомирська область.
 Природна вулиця — вулиця в смт Красне, Львівська область.
 Природна вулиця — вулиця в місті Львів
 Природна вулиця — вулиця в смт Любомль, Волинська область.
 Природна вулиця — вулиця в смт Шацьк, Волинська область.